Меламуд — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Меламуд, Александр Леонидович (род. 1961) — российский и украинский бизнесмен.
 Меламуд, Шая Ноевич (1911—1993) — российский советский живописец и график, член Санкт-Петербургского Союза художников.

См. также 
 Маламуд
 Меламед
 Меламид